Schloss Ebenthal ist der Name folgender Schlösser in Österreich:

Schloss Ebenthal (Kärnten)
Schloss Ebenthal (Niederösterreich)